1965 Голяма награда на Нидерландия е 11-о за Голямата награда на Нидерландия и шести кръг от сезон 1965 във Формула 1, провежда се на 18 юли 1965 година на пистата Зандворд близо до град Зандворд, Нидерландия.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Нидерландия